Григорий Белоцерковский:
 Белоцерковский, Григорий Бенционович (?—1982) — советский учёный в области радиотехники.
 Белоцерковский, Григорий Яковлевич (род. 1945) — белорусский актёр, заслуженный артист Республики Беларусь.